Fert steht für:

 Albert Fert (* 1938), französischer Physiker
 den Markennamen des ehemaligen italienischen Automobilherstellers Antonietti e Ugonino
 den Wahlspruch des ehemaligen italienischen Königshauses Savoyen, siehe FERT